Fiacrius, een Ierse heilige, waarnaar verscheidene Franse plaatsen zijn vernoemd.

 Saint-Fiacre (Côtes-d'Armor)
 Saint-Fiacre (Seine-et-Marne)
ook:
Saint-Fiacre-sur-Maine,  Loire-Atlantique